Arthur De Greef – pianista e compositore belga
 Arthur De Greef – ex tennista belga
 Francis De Greef – ex ciclista su strada belga
 Walter De Greef – ex calciatore belga